

Cinema 

NBK - Natural Born Killers

Codici 
 nbk – codice ISO 639-3 della lingua ake